Девяносто шестая дивизия:

 96-я стрелковая дивизия (формирования 1923 г.) СССР
 96-я стрелковая дивизия (1-го формирования) СССР
 96-я стрелковая дивизия (2-го формирования) СССР
 96-я стрелковая дивизия (3-го формирования) СССР
 96-я гвардейская стрелковая дивизия СССР
 96-я горнострелковая дивизия (СССР)
 96-я штурмовая авиационная дивизия СССР
 96-я дивизия ПВО СССР
 96-я пехотная дивизия (вермахт) Германии
 96-я пехотная дивизия (США) США

См. также 
 97 дивизия